Es gibt mehrere Camp militaire Soundiata-Keïta:

Camp militaire Soundiata-Keïta (Mali)
Camp militaire Soundiata-Keïta (Guinea)